Ciccheddu Mannoni – cantante italiano
 Maud Mannoni – psicoanalista francese
 Maurizio Mannoni – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Octave Mannoni – psicoanalista francese
 Paola Mannoni – attrice e doppiatrice italiana
 Tiziano Mannoni – archeologo italiano